Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 130001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 1 listopada 1999 do 30 listopada 2000. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

130001-130100

130101-130200

130201-130300

130301-130400

130401-130500

130501-130600

130601-130700

130701-130800

130801-130900

130901-131000

Przypisy 

Lista planetoid 130001-131000